Franciaország
Ports, település Indre-et-Loire megyében

 Spanyolország
Ports, Valencia Castellón tartományában található comarca (járás szintű közigazgatási egység)

Egyéb
Ports, alkalmazásgyűjtemény operációs rendszerekben